Наводнения в Европе:
 Наводнения в Европе (2013)
 Наводнения в Европе (2016)
 Наводнения в Европе (2021)

 Наводнение в Европе (2002)